Здесь представлен список серий диснеевского мультсериала «Гуфи и его команда», выпущенного в 1992 году. Весь мультсериал состоит из 79 серий. Как и во многих других мультсериалах, в «Гуфи и его команде» присутствует пилотная серия, однако, как таковой заключительной серии нет.

Список серий

Первый сезон (1992 — 1993)

Сезон 2 (1992)

Примечания

Ссылки 
 

Гуфи и его команда